Nimbus – nome latino dell'aureola
 Nimbus – società di produttori di scope magiche nei romanzi di Harry Potter
 Nimbus – nave spaziale di Zapp Brannigan, personaggio della serie animata Futurama
 Nimbus – rivista di meteorologia della Società meteorologica italiana
 Nimbus – azienda danese produttrice di motocicli
 Nimbus – genere di coleotteri della famiglia Scarabaeidae

Altri progetti